Турнир развивающихся команд по регбилиг 1995 () — международное соревнование по регбилиг, проведённое в 1995 году параллельно с , оба из которых были приурочены к столетию регбилиг. Соревнование не отличалось широким освещением в СМИ, однако это компенсировала относительно высокая посещаемость, поскольку гостями были доселе не игравшие команды. Так, на финале, прошедшем в Манчестере на стадионе «Гигг Лейн», собралось 4147 зрителей.

Победу отпраздновала сборная Островов Кука, составленная из игроков любительских клубов по регбилиг на Островах Кука и укомплектованная несколькими новозеландскими легионерами — в финале они уложили на лопатки сборную Ирландии, костяк которой составляли игроки ирландских клубов и несколько легионеров из клубов Англии.

Стадионы

Группа A

Матчи

Таблица

Группа B

Матчи

Таблица

Финал

Примечания

Ссылки 
 
 Rugby league Emerging Nations Tournament Official Brochure, 1995
 The Rugby League World Cup book, League Publications Ltd, 2000
 Статистика турнира на сайте Rugby League Project 

Чемпионаты мира по регбилиг
Регбилиг в Англии
Октябрь 1995 года
Спорт в Великобритании в 1995 году
Чемпионаты мира в 1995 году
Чемпионаты мира в Великобритании